DTS — формат кодирования звука.
 DTS Entertainment — компания, занимающаяся цифровыми технологиями.
 DTS — Distributed Temperature Sensing — волоконно-оптическое измерение температуры.
 DTS — Data Transformation Services. Служба преобразования данных Microsoft SQL Server.
 DTS Gaming — (также известны как DTS) Украинская профессиональная игровая команда по Dota 2.